Der Rajon Dschankoj (ukrainisch /; russisch /, krimtatarisch Canköy rayonı) ist ein ukrainischer Rajon in der Autonomen Republik Krim. Er besitzt insgesamt eine Bevölkerung von etwa 82.000 Einwohnern und hat eine Fläche von 2.667 km². Zu ihm gehören zwei Siedlungen städtischen Typs, 106 Dörfer sowie 5 Siedlungen, die in 26 Landratsgemeinden organisiert sind.

Geographie 
Der Rajon liegt im Norden der Autonomen Republik Krim, er grenzt im Norden an das Faule Meer mit den dahinter in der Oblast Cherson liegenden Rajonen Henitschesk und Nowotrojizke, im Südosten an den Rajon Nyschnjohirskyj, im Süden an den Rajon Krasnohwardijske, im Südwesten an den Rajon Perwomajske und im Nordwesten an den Rajon Krasnoperekopsk. Er umschließt die namensgebende Stadt Dschankoj vollständig, diese ist aber selbst kein Teil desselben.

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Bevölkerung 

Zusammensetzung der Bevölkerung laut den Angaben der Volkszählung 2001.

Einzelnachweise

Weblinks 

Dschankoj